Letadlo má více významů:

 Letadlo – létající dopravní prostředek
 Letadlo (film)
 Letadlo (pořad)
 Jižní pól – hudební skupina s původním názvem Letadlo
 Pyramidové schéma (slangové označení)
 Ponziho schéma

Externí odkazy